

Geografia

Austria 
 Ebenau – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Salzburg-Umgebung

Niemcy 
 Ebenau – dzielnica Creuzburga

Ukraina 
 Ebenau – część wsi Stodółki

Inne 
 Ebenau – pałac